Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2019—2020 — 78-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона достроково здобув «Маккабі» (Тель-Авів).

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 2 березня по 30 травня 2020 року.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2020
Ізраїль
Ізраїль
2019 в Ізраїлі
2020 в Ізраїлі